Gennarino – diminutivo del nome proprio di persona Gennaro
Gennarino – console del 328
Gennarino – personaggio Disney, corvo parlante al servizio della strega Amelia
Gennarino Tarantella – personaggio dei fumetti pubblicato sul Corriere dei piccoli